Голландська футбольна Ередивізі 2007—2008  — 52-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном вчетверте поспіль став ПСВ.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Феєнорд взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку Нідерландів 2007—2008

Позначення:

Результати

Плей-оф за потрапляння до Ліги Чемпіонів

Півфінали

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 квітня/3 травня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/5 травня 2008

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/18 травня 2008

|}

Плей-оф за потрапляння до Кубка УЄФА

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/4 травня 2008

|}

Півфінали

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/11 травня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/12 травня 2008

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/18 травня 2008

|}

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2008-09

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/26 квітня 2008

|}

Другий раунд
Якщо за підсумками перших двох матчів команди обмінялись перемогами або зіграли двічі внічию, то проводився третій матч.

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/4 травня 2008

|}
Третій матч (перегравання)

| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|7 травня 2008

|}

Третій раунд
Якщо за підсумками перших двох матчів команди обмінялись перемогами або зіграли двічі внічию, то проводився третій матч.

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/15 травня 2008

|}
Третій матч (перегравання)

| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|18 травня 2008

|}

Бомбардири

Посилання 
 Ередивізі на soccerway.com 

2007 у футболі
2008 у футболі
Чемпіонат Нідерландів з футболу
2007 у нідерландському спорті
2008 у нідерландському спорті